Peter Bos ist der Name folgender Personen:

* Peter Bos (Ruderer) (* 1938), US-amerikanischer Ruderer 
 Peter Bos (Schauspieler) (* 1950), niederländischer Schauspieler